Фитр () — многозначное арабское слово, однокоренное со словами ифтар (разговление, завтрак) и Фатыр (35 сура).
 Ид аль-Фитр — праздник.
 Закят аль-фитр — праздничная милостыня.
 Футр — грибы.